

Francia
Porto Vecchio – comune della Corsica del Sud
Porto vecchio di Marsiglia – scalo portuale della più grande città della Francia meridionale

Italia
Porto vecchio di Genova – zona abitativa del porto del capoluogo ligure
Porto Vecchio a Porto Ercole (Monte Argentario – GR)
Porto Vecchio a Porto Santo Stefano (Monte Argentario – GR)
Portovecchio – frazione di Portogruaro nella città metropolitana di Venezia